Singe vert est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner des espèces de singes cercopithèques du genre Chlorocebus.

Zoologie 
 Les singes verts, au pluriel, désignent collectivement l'ensemble des espèces du genre Chlorocebus.
 Le Singe vert désigne parfois l'espèce Chlorocebus aethiops, plutôt appelé Grivet, Singe grivet et Grivet d’Éthiopie
 Le Singe vert désigne plus particulièrement l'espèce Chlorocebus sabaeus, parfois considérée comme une sous-espèce (Chlorocebus aethiops sabaeus) du Grivet. Il est aussi appelé Vervet vert et

Surnom 

 Louis-Armand de Bourbon-Conti (1695-1727), comte de La Marche, d'Alais, de Beaumont-sur-Oise et de Pézenas puis prince de Conti (1709), duc de Mercœur, seigneur de L'Isle-Adam, prince d'Orange (1712), qu'on surnommait le singe vert à la cour.

Références 

Homonymie
Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu